Магар — значения:

 Магар — представитель народа магары.
 Магар (язык) — язык магаров.
 Магар — местный совет в Израиле.
 Магар — село, Чародинский район, Дагестан.

Персоналии 
 Магар, Бимал (род. 1998) — непальский футболист, нападающий клуба «Рупандехи XI» и сборной Непала.
 Магар, Владимир Герасимович (1900—1965) — советский украинский актёр и режиссёр.
 Магар, Хагендра Тапа (1992—2020) — самый маленький человек в мире.

См. также 
 Могар